Килберн () — многозначный термин.

Топоним 
 Килберн — территория на северо-западе Лондона, на стыке городских округов Брент, Кэмден и Вестминстер.

Антропоним 
   (1921—2001) — британский математик.
  (1818—1891) — английский фотограф.
 Килберн, Уэлдон (1906—1986) — канадский пианист и музыкальный педагог.